Helmut Boese ist der Name folgender Personen:

* Helmut Boese (Bibliothekar, 1911) (1911–1983), österreichischer Bibliothekar
 Helmut Boese (Bibliothekar, 1916) (1916–2001), deutscher Bibliothekar